Минскер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минскер, Карл Самойлович (1929—2003) — советский химик, академик АН Башкирии, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, изобретатель СССР.
 Минскер, Яков Григорьевич (1891—1934) — советский разведчик, консул в Персии, вице-консул в Шанхае, корреспондент ТАСС и резидент ОГПУ СССР в Турции.